Szarpédón, Zeusz és Európé fia
 Szarpédón, Lükia királya, Zeusz és Laodameia fia, trójai hős
 Szarpédón, Poszeidón fia, Poltüsz bátyja

Lásd még:
 2223 Sarpedon kisbolygó